

Австралия 
 Scout Car S1
 "Rover"
 Bushmaster
 LP-1
 LP-2
 LP-3
 LP-4
 "Rhino"
 «Dingo»
 Kirsch Armored Car
 Light Car Patrol
 Hawkei PMV

Австрия 
 ADAZ
 ADG
 ADGZ
 ADSK
 Heigl panzerauto M.25
 Heigl panzerauto M.26
 ADGK
 ADKZ
 Pandur I
 Pandur II

Австро-Венгрия 
 Austro-Daimler Panzerwagen
 Ehrhardt 7.7cm BAK L/30
 Ehrhardt Panzerwagen M.1906
 Junovich Panzerwagen P.A.1
 Romfell Panzerwagen

Азербайджан 
 Marauder
 Matador

Аргентина 
 VAE
 Criolla Chico
 VAPE
 VLEGA Gaucho (в бронированном варианте)
 Pampero (ракетная установка)
 LVC CP-130
 Bash
 Creole
 CP-30

Белоруссия 
 ППМП

Бельгия 
 Minerva
 SIBMAS
 SIBMAS ARV
 SAVA
 Mors
 AB-Lacre

Бразилия 
 VBTP-MR Guarani
 Engesa EE-3 «Jararaca»
 EE-9 «Cascavel»
 Engesa EE-11 Urutu
 Chevrolet (Minas Gerais) 
 Ford (Sao Paolo)
 FS
 Minas Gerais
 Sao Paolo

Великобритания 
 Остин
 AC Armored Car
 Роллс-Ройс
 Daimler Scout Car
 Daimler Armoured Car
 Humber Scout Car
 Humber Light Reconnaissance Car
 Humber Armoured Car
 Morris Light Reconnaissance Car
 Morris Reconnaissance Armoured Car
 Lanchester Armoured Car
 Guy Armoured Car
 А. Е.С. Armoured Car
 Coventry Armored Car
 Армиа-Мотор-Лориес
 Армстронг-Уитворт
 Саладин (бронеавтомобиль)
 Фокс (бронеавтомобиль)
 Феррет (бронеавтомобиль)
 Шеффилд-Симплекс
 Shorland
 Alvis Model A “Dingo”
 Alvis-Straussler AC3
 Armstrong-Siddley B10E1
 Armstrong-Siddley B10E3
 BSA Armored Car
 Armored Car Crossley Mk.I
 Crossley 6x6 Medium Armored Car
 Crossley M1923 Armored Car
 Crossley M1927 Armored Car
 DeLaunay Bellevielle Armored Car
 Fordson Armored Car
 Garford Model 1914 Armored Car
 Hillman “Gnat”
 Lanchester Mk.II Armored Car
 Lancia Armored Lorry
 Light Airborne Armoured Car Straussler
 Mercedes Armored Car
 Morris CS9 Armored Car
 Morris “Salamander”
 Peerles Armored Car
 RNAS Armored Car
 Rolls-Royce Admiralty Pattern Armored Car
 Seabrook Armored Car
 Simms Motor War Car
 Suzare-Berwick “Wind Wagon”
 Talbot Armored Car
 Talbot-Baxter Armored Car
 Vickers Guy Armored Car (India Pattern)
 Vickers Morris Armored Car
 Wolseley Armored Car
 Wolseley CP Type Armored Car
 Albion Armored Car (SVACC)
 AEC “Matator” Improvised Armored Car
 Armored Car SVDF 4x2 model 1932
 B-Type Armored Truck
 Bedford Armored Car
 Beaverette Armored Car
 Bedford OXA Armored Lorry
 Bedford “Cockatrice”
 AEC “Heavy Cockatrice”
 Cadillac Armored Car Indian Pattern
 Chevrolet Armored Car (Kenian)
 Ford V8 Armored Car (Sudan Defence Force)
 Ford Armored Car (Sudan Defence Force)
 Ford T Machine Gun Carrier (Palestine)
 Ford TT (Hong Kong) Armored Car
 Guiness Improvised Armored Vehicle
 Leyland type C Armored Tender
 Rolls-Royce Armored Car Indian Pattern
 Standard Armored Car (10th AMB)
 Terror Armored Car
 Thornycroft “Bison” Gun Carrier
 Wagner Armored Car
 AEC “Dorchester” Armored Command Vehicle
 AEC 6x6 Armored Command Vehicle
 FIAT Armored Car Indian Pattern
 Ford Armored Car
 Guy “Lizard” Armored Command Vehicle
 Leyland Armored Lorry
 Opperman “Scorpion”
 3-inch 20-cwt Anti-Aircraft Gun (Peerless)
 3-inch 20-cwt Anti-Aircraft Gun (White)
 13-pdr Anti-Aircraft Gun (Daimler Mk.3 Lorry ) 
 13-pdr Anti-Aircraft Gun (Thornycroft Type J Lorry)
 4" Mobile Naval Gun
 AEC Mk.I 6pr. Gun Carrier “Deacon”
 Crossley BGV2 Machine Gun Carrier
 Morris-Commerial C9/B (Bofors)
 Peerles Anti-Aircraft Armored Car
 Pierce Arrow Armored Car

Венгрия 
 Csába 39M
 29M Vickers
 Panceljarmu I
 Büssing-Fross
 Rába V.P.
 Rába V.R
 Straussler AC1
 Straussler AC2

Венесуэла 
 “Tortuga”

Германия

Германская империя 
 Marienwagen II

Веймарская республика и Третий Рейх 
 Gepanzerter Kraftwagen
 Sd.Kfz.13
 Sd.Kfz.221
 Sd.Kfz.231
 Sd.Kfz.232
 Sd.Kfz.234
 Sd.Kfz.247

Федеративная республика Германия 
 SpPz 2 Luchs
 LAPV Enok
 «Феннек»

Голландия

Голландия 
 DAF M-39
 GMC Pantserwagen
 Wijnman Pantserwagen
 Wilton-Fijenoord

Голландская Ост-Индия 
 Braat Overvalwagen
 Braat Stadswacht Overvalwagen

Греция 
 Peerles

Грузия 
 Didgori
 Didgori-2
 Didgori-3

Дания 
 V3
 FP-1
 FP-2
 HtK-46

Индия 
 ACW-IP

Ирландия 
 Armored Car Mk.IV
 Armored Car Mk.V
 Armored Car Mk.VI
 Armored Car Mk.VII
 Armored Car Mk.VIII
 Leyland Armored Car 6*4

Испания 
 UNL-35
 Benz
 Federal (Camion Protegido)
 Hispano-Suiza (Camion Protegido)
 Landa-Romeo (Camion Protegido)
 Latil (Camion Protegido)
 Nash-Quad (Ingeneros Camion Protegido)
 Oteyza
 RMM
 Autoametralladora 1937
 “Ebro”
 SECN "Bilbao"

Италия 
 Lancia I.Z.
 Autoblinda Lince
 Autoblinda 43
 Fiat 611
 B1 Centauro
 Iveco LMV

Канада 
 Otter
 Armored Canadian Autocar
 CAPLAD
 CASE Armored Car
 C15TA Armoured Truck
 Ford “All Terrain”
 “Fox” (GMC)
 Hamilton Bridge Wheeled Tank
 “Lynx” (GMC)
 “Wolf” \ Ford 8x8 Armoured Car

Китай 
  Ford Armored Car

Колумбия 
 Satander

Мексика 
 Armored Automobile Mack-Saurer

Нидерланды 
 DAF M39
 DAF YP-104
 DAF YP-408

Норвегия 
 Panserbil 21
 Panserbil 22
 Panserbil 23

Польша 
 Ford FT-B
 Korfanty
 Wz.28
 Wz.29
 Wz.34
 Kubuś
 Tur
 Zubr

Португалия 
 FIAT
 Ford SPS

Россия и СССР

Российская империя 
 Остин
 Руссо-Балт
 Маннесманн-Мулаг
 Гарфорд-Путилов

СССР 

 Остин-Кегресс
 Д-8
 Д-12
 Д-13
 ФАИ
 ГАЗ-ТК
 БА-И
 БА-2
 БА-3
 БА-5
 БА-6
 БА-9
 БА-10
 БА-11
 БА-20
 БА-21
 БА-23
 БА-27
 БА-30
 БА-64
 БАД-1
 БАД-2
 ЛБ-НАТИ
 ЛБ-62
 ЛБ-23
 ПБ-4
 ПБ-7

Российская Федерация 
 Армор Групп (Armour Group)
 RIDA
 КАМАЗ-43269 «Выстрел» (БПМ-97)
 Выдра
 IVECO «Рысь» — машинокомплекты поставляются из Италии и собираются на заводе «КамАЗ»
 ГАЗ-2330 «Тигр»

Румыния 
 Automobil blindat M1919
 Berliet

США 
 Marmon-Herrington DHT-5
 М6 Staghound
 M8 Greyhound
 T18 Boarhound
 M38 Wolfhound
 HMMWV
 L-ATV

Турция 
 Otokar Cobra

Украина 
 ВЕПР
 Дозор-Б
 Казак

Финляндия 
 Oy Suomen Autoteollisuus Ab "Sisu"

Франция 
 Laffly 50 AM
 Laffly 80 AM
 Laffly S15 TOE
 Berliet VUDB
 Panhard 165/175
 Panhard 178
 Panhard EBR-75
 Panhard AML
 GIAT AMX-10RC
 Panhard ERC 90 Sagaie
 AM Dodge

Хорватия 
 Ford F15
 Morris (Crna legija)
 Renault ADK

Чехословакия 
 PA-II
 OA vz.27
 OA vz.30
 ČKD TN SPE-34
 ČKD TN SPE-37
 Praga L
 Praga R-4
 Škoda PA-I
 Škoda PA-III
 Škoda PA-IV
 Škoda-Fiat Torino

Швейцария 
 MOWAG Eagle

Швеция 
 Pansarbil m/26
 Pansarbil fm/29
 Pansarbil m/31
 Pansarbil m/39 Lynx
 Pansarbil m/25
 Terrangbil m/42 KP
 Pansarbil fm/31
 Landsverk L-110
 Landsverk L-170
 Landsverk L-180
 Landsverk L-181
 Landsverk L-182
 Landsverk L-185

Эстония 
  AEC
 Crossley Armored Car M1927
 Styer

ЮАР 
 Matador
 Marauder
 RG-31
 RG-33

ЮАС 
 Marmon-Herrington Armored Car Mk.I
 Marmon-Herrington Armored Car Mk.II
 Marmon-Herrington Armored Car Mk.III
 Marmon-Herrington Armored Car Mk.IV
 Marmon-Herrington Armored Car Mk.V
 Marmon-Herrington Armored Car Mk.VI
 Marmon-Herrington Armored Car Mk.VII
 Marmon-Herrington Armored Car Mk.VIII

Япония 
 Со-Мо
 Со-Ки
 Осака
 Тип 92
 Тип 93
 Хо-Ги

Списки военной техники